zagrzebka – rodzaj grzybów
 zagrzebka – rodzaj ślimaków